Dit is een lijst van IJslandse ambassadeurs in Kroatië. IJsland heeft geen ambassade in Kroatië.

Externe links 
Overzicht van IJslands ambassadeurs

Kroatië
IJslandse